

Geografia
 Páez, comune della Colombia nel Dipartimento di Boyacá
 Páez, comune della Colombia nel Dipartimento di Cauca
 Páez, comune del Venezuela nello stato di Apure
 Páez, comune del Venezuela nello stato di Miranda
 Páez, comune del Venezuela nello stato di Portuguesa

Persone 
 José Antonio Páez, militare e politico venezuelano
 Richard Páez, ex calciatore e commissario tecnico venezuelano
 Ricardo Páez, calciatore venezuelano
 Fito Páez, cantautore argentino
 Carlos Páez Vilaró, pittore, ceramista, scultore, muralista, scrittore, compositore e costruttore uruguayano

Altro
 Páez, gruppo etnico della Colombia